Илия Иванов Гологанов с псевдоними Блок и Струмски е български публицист и революционер, секретар на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Илия Гологанов е роден във валовищкото село Крушево, което тогава е в Османската империя, днес Ахладохори, Гърция. Произхожда от големия род Гологанови и е син на възрожденеца Иван Гологанов. През 1878 година постъпва в Робърт колеж в Цариград, който завършва успешно. През 1888 година изпълнява длъжността секретар на Българската екзархия. Влиза във Върховния комитет и редактира органа му „Реформи“, както и близкия до комитета „Борба за свободата на Македония и Одринско“. През 1900 година е делегат на Софийското дружество на Седмия македонски конгрес. При разцеплението в организацията подкрепя крилото на генерал Иван Цончев. Кореспондент е на вестник „Мир“. В 1904 година придружава генерал Цончев при обиколката му в Западна Европа за пропагандиране на целите на организацията. След 1908 година сътрудничи на литературното списание „Културно единство“, издавано в Солун и на органа на Народната партия вестник „Мир“.

Умира през 1910 година във Валовища.

Синът му, Александър Гологанов и брат му Спиро Гологанов загиват на фронта през Първата световна война.

Родословие

Външни препратки

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български революционери от Македония
Възпитаници на Робърт колеж
Български публицисти
Български журналисти от Македония
Родени в Крушево (Валовищко)
Починали във Валовища
Гологанови